Thomaz Koch e Fiorella Bonicelli hanno battuto in finale Jaime Fillol e Pam Teeguarden 6-4, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1975